Mỹ Thạnh (Ba Tri, Bến Tre), een xã in de Vietnamese provincie Bến Tre, Huyện Ba Tri
 Mỹ Thạnh (Bình Thuận)
 Mỹ Thạnh (Giồng Trôm, Bến Tre), een xã in de Vietnamese provincie Bến Tre, Huyện Giồng Trôm
 Mỹ Thạnh (An Giang)
 Mỹ Thạnh (Long An)